Kayo Someya (née en 1991), karatéka japonaise.
Mayumi Someya, karatéka japonaise.
Mika Someya (né en 1983), joueuse de softball japonaise.
Shinji Someya, patineur artistique japonais.